Liam Tuohy ist der Name folgender Personen:

* Liam Tuohy (Fußballspieler) (1933–2016), irischer Fußballspieler und -trainer 
 Liam Tuohy (Schauspieler), irischer Schauspieler